URF steht für:
 URF (Tauchboot), schwedisches Tauchboot

ʿUrf steht für:
 ʿUrf, das ungeschriebene Gewohnheitsrecht der arabischen Stammesgesellschaft und in der islamischen Rechtstheorie

urf steht für:
 Uradhi (ISO-639-3-Code), australische Sprache auf der Kap-York-Halbinsel, Australien

Abkürzung